Castillo de los Guzmanes puede referirse a:

 Castillo de los Guzmanes, de la localidad de Aviados, España.
 Castillo de los Guzmanes, de la localidad de Conil de la Frontera, España.
 Castillo de los Guzmanes, de la localidad de Niebla, España.
 Castillo de los Guzmanes, de la localidad de Tarifa, España.
 Castillo de los Guzmanes, de la localidad de Trebujena, España.